Die italienische Formel-4-Meisterschaft 2021 (offiziell Italian F.4 Championship Powered by Abarth 2021) war die achte Saison der Italienischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 21 Rennen, welche primär in Italien, aber auch in Österreich und Frankreich ausgetragen wurden. Die Saison begann am 15. Mai in Le Castellet und endete am 31. Oktober in Monza.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Tatuus-Chassis F4-T014, den FTJ I4-Motor von Abarth und Reifen von Pirelli.

Rennkalender 

Der Kalender wurde am 10. Dezember 2020 erstmals veröffentlicht. Am 2. April 2021 wurde die dritte Runde in Campagnano di Roma um eine Woche nach hinten verschoben. Es gab sieben Veranstaltungen auf sieben Strecken zu je drei Rennen. Im Vergleich zum Vorjahr flog der zweite Lauf in Imola raus, neu hinzu kam ein Rennwochenende in Le Castellet.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Teamwertung wurden jeweils die besten zwei Fahrer pro Rennen gewertet. Für die Teamwertung zählten die beiden bestplatzierten Fahrer. In der Fahrerwertung wurden nur die besten 16 Ergebnisse gewertet (Streichergebnis).

Fahrerwertung

Rookiewertung

Frauenwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der Italienischen Formel-4-Meisterschaft (italienisch/englisch)

Einzelnachweise 

2021
Motorsportsaison 2021